Шид:

 Шид — город в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина.
 Шид — община в Сербии, входит в Сремский округ автономного края Воеводина.